Energiegewinnung steht für:

 Energiestoffwechsel in der Biologie
 Energiequelle in der Energiewirtschaft und Energietechnik